Okręty US Navy o nazwie USS "Mattabesett" lub "Mattabesset":

Pierwszy "Mattabesett" był kanonierką o drewnianym kadłubie, z napędem bocznokołowym i ożaglowaniem szkunera. Był w służbie w latach 1864-1865.
Drugi "Mattabesset" (AOG-52) był tankowcem benzyny, który był w służbie w latach 1945-1968.

Mattabesett